Рам () — озеро на Голанских высотах (на территории, которая с 1967 года находится под контролем Израиля).

Находится в северо-восточной части Голанских высот.

Оно образовалось в результате заполнения водой маара потухшего вулкана. Это небольшое озеро, питаемое тающими снегами Хермона и подземными источниками. Длина озера достигает 900 м, ширина около 650 м, глубина 6—10 метров. Рам расположено на высоте, примерно, 940 метров над уровнем моря.

Вокруг озера растут яблоневые, персиковые, грушевые и другие сады.

См. также 
 Венера из Берехат-Рама

Примечания

Ссылки 
 

Озёра Израиля
Вулканические озёра
Голанские высоты
Озёра Сирии